Йейтс, Джозеф ()
 Йейтс, Джозеф Кристофер (1768—1837) — 7-й губернатор штата Нью-Йорк (1823—1824).
 Йейтс, Джозеф Брукс (1780—1856) — английский издатель и антикварий, президент ливерпульского общества философии и литературы.